Юсиф Юсифов:
 Юсифов, Юсиф Бахлул оглы (1929—1998) — азербайджанский историк и востоковед, педагог.
 Юсифов, Юсиф Нифтали оглы (1906—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.